De Schippersschool Blerick is een voormalig onderwijsinstituut in Blerick, in de Nederlandse gemeente Venlo.

De school was rond de eeuwwisseling (circa 1900-1910) opgericht door de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid als internaat nabij het eigen kloostercomplex. De scheepsjongens waren doorgaans van gegoede gezinnen. Maar ook jongens van de lokale bevolking kwamen naar wat het Vincentiusgesticht werd genoemd. De school heeft niet lang bestaan, aangezien het aan het einde van de Tweede Wereldoorlog al werd opgeheven.

Voormalige school in Venlo
Voormalig schoolgebouw in Venlo